Больша́я игра́ — многозначный термин:

История и публицистика 
 Большая игра () — термин историографии, который используется для описания соперничества между Британской и Российской империями за господство в Центральной Азии в XIX веке.
 Новая Большая игра () — термин в публицистической литературе для описания современной геополитики в Центральной Азии и в пограничных с ней регионах.

Телепередачи 
 «Большая игра» — цикл телепередач Михаила Леонтьева, 2007, Россия («Первый канал»).
 «Большая игра» — российское общественно-политическое ток-шоу с Вячеславом Никоновым, Дмитрием Саймсом и Мариной Ким на «Первом канале» (премьера — 3 сентября 2018 года).
 «Большая игра» — финальный конкурс телеигры «Сто к одному».

Фильмы и сериалы 
 «Большая игра» () — кинофильм, 1930, Великобритания. Один из первых фильмов, центральной темой которых является футбол.
 «Большая игра» («Вера Филеаса Чендлера») — кинофильм, 1934, СССР (Украинафильм), не сохранился.
 «Большая игра» () — кинофильм, 1934, Франция, реж. Жак Фейдер.
 «Большая игра» () — кинофильм, 1954, Франция, реж. Роберт Сиодмак, ремейк фильма 1934 года.
 «Большая игра» — мини-сериал, 1988, СССР / Болгария, реж. Семён Аранович. По роману Юлиана Семёнова «Пресс-центр».
 «Большая игра» () — мини-сериал, 2003, Великобритания, реж. Дэвид Йейтс.
 «Большая игра» — мини-сериал, 2008, Россия, реж. Вадим Дербенёв.
 «Большая игра» () — кинофильм, 2009, США / Великобритания / Франция, реж. Кевин Макдональд, основан на мини-сериале 2003 года.
 «Большая игра» () — 3-й эпизод 1-го сезона телесериала «Шерлок».
 «Большая игра» () — кинофильм, 2014, Финляндия / Великобритания / Германия.
 «Большая игра» () — кинофильм Аарона Соркина, 2017, США
 «Большая игра» — телесериал, 2018, Россия, реж. Байбулат Батуллин.

Топоним 
 Большая Игра — деревня, Красногорский район, Удмуртия, Россия